Barcsi kommun (ungerska: Barcsi kistérség) är en kommun i regionen Dél-Dunántúl i provinsen Somogy, Ungern. Huvudorten i kommunen är Barcs.

Orter i Barcsi kommun